Верея може да се отнася за някое от следните понятия.

България 
 Верея – предишно име на Стара Загора
 „Верея“ – футболен клуб в Стара Загора
 „Верея“ – кабелна телевизия в Стара Загора
 Верея (марка) - търговска марка на българско кисело мляко, прясно мляко, сирене, айрян

Русия 
 Верея – река, ляв приток на Ока
 Верея́ – град в Русия, Московска област, Наро-Фомински район
 Верея – 4 села

Гърция 
 Бер или Верия - град в Гърция

Вижте също 
 Малка Верея – село в Община Стара Загора